Deux cratères portent le nom de D'Arrest :
 D'Arrest, cratère situé sur la Lune ;
 D'Arrest, cratère de Phobos, la lune de Mars.